Pitchfork Media, een Amerikaans muziek-webzine
Pitchfork-bifurcatie
Pitchfork (golf), een hulpmiddel om de green te herstellen bij het golf